Joseph Chambers (1864–1935) – irlandzki rugbysta, sędzia sportowy
 Joseph Chambers (ur. 1976) – piłkarz z Wysp Cooka